Дрейк () — давньоанглійське прізвище (від draca у значенні «дракон») з латинськими коренями (від ).

Відомі носії прізвища

А 
  (, уроджений — Альфред Капурро, ; 1914—1992) — американський актор і співак.
  (; 1924—2007) — американський автор коміксів і сценарист.

Б 
  (; 1923—2015) — американська акторка, письменниця і психотерапевт.
  (; 1919—1990) — американський автогонщик, учасник (1960) перегонів у Формулі 1.

Д 
 Даллас Дрейк (;  1969) — канадський хокеїст.
 Дейвід Дрейк (;  1945) — американський письменник-фантаст.
 Джессіка Дрейк (;  1974) — американська порноакторка.
  (;  1959) — британський піаніст, музичний педагог.
 Дона Дрейк (, уроджена — Юніс Вестморленд, ; 1914—1989) — американська акторка, співачка і танцівниця.

Е 
  (, відомий як Полковник Дрейк, ; 1819—1880) — американський нафтовик.
 Еммануель Дрейк дель Кастільйо (; 1855—1904) — французький ботанік.

К 
  (, уроджена — Ольга Глорія Фішбайн, ; 1918—1997) — американська акторка і співачка.

Л 
 Ларрі Дрейк (;  1950) — американський актор.

М 
 Морін Дрейк (;  1971) — канадська тенісистка.

Н 
 Нік Дрейк (; 1948—1974) — англійський співак і автор пісень.

С 
 Софія Дрейк (; 1662—1741) — шведська дворянка і землевласниця
  (; 1921—1997) — американський карикатурист.
  (; 1910—1993) — канадський історик науки.

Т 
 Тед Дрейк (; 1912—1995) — англійський футболіст та тренер.
  (, уроджений — Альфред Сінклер Олдердайс, ; 1918—1982) — американський актор театру, кіно і телебачення.

Ф 
 Френк Дональд Дрейк (; 1930—2022) — американський астроном.
 Френсіс Дрейк:
 Френсіс Дрейк (; 1540—1596) — англійський мореплавець та корсар.
 Френсіс Дрейк (, уроджена — Френсіс Дін, ; 1912—2000) — американська акторка.
  (; 1729—1789) — британський адмірал.

Сценічне ім'я 
 Дрейк (;  1986) — канадський репер та актор.

Вигадані персонажі 
 Віра Дрейк ( — головний персонаж британського фільму «» (2004).
  () — персонаж діснеївських мультфільмів та коміксів.
  () — персонаж серії відеоігор «Uncharted».
 Пол Дрейк () — приватний детектив, друг Перрі Мейсона — персонажа, вигаданого американським письменником Ерлом Ґарднером.
 Тім Дрейк () — вигаданий персонаж коміксів видавництва DC Comics.

Примітки